Voici la liste des planètes mineures numérotées de 247001 à 248000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 247001 à 248000

247001-247100

247101-247200

247201-247300

247301-247400

247401-247500

247501-247600

247601-247700

247701-247800

247801-247900

247901-248000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000